Tajno društvo može biti:

 Tajno društvo (gospodarstvo)
 Tajno društvo (ezoterija)